Монто:

 Монто — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Монто — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Монто — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Монто — коммуна во Франции, департамент Дордонь.
 Монто — коммуна во Франции, департамент Жер.
 Монто — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.
 Монто — коммуна во Франции, департамент Ланды.
 Монто — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна.
 Монто — коммуна во Франции, департамент Од.
 Монто — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы

См. также 
 Казнёв-Монто